XVI летняя Универсиада состоялась в Шеффилде (Великобритания). В принимающей стране принято было называть Всемирными студенческими играми. Шеффилдский городской совет видел это событие как катализатор для обновление города после того, как произошел спад промышленного производства. Он создал компанию, Универсиада GB Ltd, для работ над инфраструктурой игр.

Виды спорта

Медальный зачет 

|- style="background:#ccccff"
|-
||1|||| 28 || 24 || 23 || 75
|-
||2|||| 21 || 18 || 13 || 52
|-
||3|||| 15 || 14 || 21 || 50
|-
||4|||| 11 || 3 || 5 || 19
|-
||5|||| 6 || 7 || 8 || 21
|-
||6|||| 5 || 16 || 7 || 28
|-
||7|||| 4 || 9 || 5 || 18
|-
||8|||| 4 || 5 || 4 || 13
|-
||9|||| 4 || 2 || 2 || 8
|-
||10|||| 3 || 5 || 10 || 18
|-
||11|||| 3 || 1 || 4 || 8
|-
||12|||| 3 || 1 || 0 || 4
|-
||13|||| 2 || 4 || 6 || 12
|-
||14|||| 2 || 3 || 2 || 7
|-
||15|||| 2 || 2 || 0 || 4
|-
||16|||| 1 || 3 || 1 || 5
|-
||17|||| 1 || 2 || 0 || 3
|-
||18|||| 1 || 1 || 0 || 2
|-
||19|||| 1 || 0 || 0 || 1
|-
||20|||| 1 || 0 || 0 || 1
|-
||21|||| 1 || 0 || 0 || 1
|-
||22|||| 0 || 3 || 2 || 5
|-
||23|||| 0 || 1 || 1 || 2
|-
||24|||| 0 || 1 || 1 || 2
|-
||25|||| 0 || 1 || 0 || 1
|-
||26|||| 0 || 1 || 0 || 1
|-
||27|||| 0 || 1 || 0 || 1
|-
||28|||| 0 || 1 || 0 || 1
|-
||29|||| 0 || 0 || 2 || 2
|-
||30|||| 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sorbottom"
!colspan=2| Всего || 119 || 129 || 118 || 366
|}

Летняя Универсиада 1991